Seyfferth ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Seyfferth (1878–1954), deutscher Politiker, Landtagsmitglied des Freistaats Reuß (Wahlperiode 1919–1920)
 Franz Seyfferth (1891–?), deutscher Landrat 
 Sandra Seyfferth (* 1992), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Wilhelm Seyfferth (1807–1881), deutscher Unternehmer, Bankier und Eisenbahn-Pionier
 Wilhelm Gotthelf Ernst Seyfferth († 1832), deutscher Bankier, Vater von Wilhelm Theodor Seyfferth, siehe Liste Eilenburger Persönlichkeiten

Siehe auch:
 Seyffert
 Seyferth